Cinema e TV
 Marilyn (1953), filme britânico com Sandra Dorne
 Marilyn (documentário) (1963), sobre Marilyn Monroe, narrado por Rock Hudson
 Blonde (2001), com Poppy Montgomery e Patrick Dempsey, traduzido no Brasil como Marilyn

Outros usos
 1486 Marilyn, asteroide 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema